Maule kan syfta på:

 Maule (klan), skotsk klan
 Maule (ätt), svensk adelsätt

Personer
 John Maule, flera personer
 John Maule (politiker) (1706–1781), skotsk parlamentsledamot
 John Maule (jurist) (1818–1889), engelsk åklagare
 John Maule (militär) (1901–1952), svensk överste
 William Maule, flera personer
 William Maule, 1:e earl Panmure (1700–1782), irländsk peer
 William Maule, 1:e baron Panmure (1771–1852), brittisk peer

Geografi

Chile 

 Región del Maule, region, 
 Maule (kommun), Región del Maule, Provincia de Talca,

Frankrike 

 Maule, Frankrike, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn